Andreas Werckmeister, musicien et théoricien de la musique allemand
 Hans Werckmeister, acteur, réalisateur et un metteur en scène allemand
 (322574) Werckmeister, astéroïde aréocroiseur

Homonymie de patronyme